Соревнования по триатлону на летних Олимпийских играх 2012 года прошли 4 августа и 7 августа. Были разыграны 2 комплекта наград. Триатлонисты 4-й раз в истории разыгрывали олимпийские награды.

Медали

Общий зачёт 
(Жирным выделено самое большое количество медалей в своей категории; принимающая страна также выделена)

Медалисты

Спортивные объекты

Квалификация

Ссылки 
 Триатлон на официальном сайте Игр  
 Международная федерация триатлона